Сєров (місто) — місто в Росії

 Сєров Анатолій Костянтинович — російський льотчик, Герой Радянського Союзу
 Сєров Валентин Олександрович — російський живописець
 Сєров Валерій Михайлович — радянський політичний діяч
 Сєров Василь Родіонович — російський військовий діяч
 Сєров Володимир Георгійович — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу
 Сєров Володимир Олександрович — радянський живописець.
 Сєров Едуард Афанасійович — російський диригент.
 Сєров Іван Олександрович — діяч органів МГБ
 Сєров Іван Олексійович (1915—1969) — радянський футболіст, півзахисник.
 Сєров Ігор Євгенович — Герой Російської Федерації
 Сєров Михайло Олександрович (1904—1971) — майор РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Сєров Олександр Миколайович (композитор) (1820 — 1871)
 Сєров Олександр Миколайович (співак) (1954)
 Сєров Олександр Сергійович — російський велоспортсмен
 Сєров Олексій Олексійович — український радянський футболіст.
 Сєров Сергій В'ячеславович — радянський та російський актор театру і кіно.

Сєрова 
 Сєрова Валентина Василівна (нар. 1917, Харків — † 1975, Москва) — радянська актриса театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР (1946).
 Сєрова Ельвіра Павлівна (нар. 1937) — український режисер по монтажу.
 Сєрова Олена Олегівна (нар. 1976) — російський космонавт-випробовувач загону ФГБУ «НІІ ЦПК імені Ю. А. Гагаріна».

Див. також 
 Сєрова-Райдужний

Російські прізвища